«Joaquín Arias» - conjunto del nombre propio Joaquín y el apellido Arias - puede referirse a:

Personajes 
 Joaquín Arias (17??-1811), insurgente mexicano.
 Joaquín Arias Blanco (1914-), futbolista cubano.
 Joaquín Arias (1984-), beisbolista dominicano.
 Joaquín Arias Corrada (2003-), Jugador de voleibol, modelo, filántropo